CDB steht als Abkürzung für:
 
 Caribbean Development Bank, die Karibische Entwicklungsbank
 China Development Bank, staatliches Unternehmen der Volksrepublik China
 Codex diplomaticus Brandenburgensis, Urkundensammlung zur Geschichte der Mark Brandenburg
 Flughafen Cold Bay in Alaska (IATA-Code)
 verschiedene Dateiendungen, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/C

Abkürzung